Список объектов наследия Африки проекта «Память мира».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы 

Списки:Африка
Списки:ЮНЕСКО